C18H23NO4 – formula molecolare del cocaetilene
C18H23NO4 – formula molecolare della codeina

Formule molecolari